Jarov est un toponyme qui peut désigner :

Jarov, une commune du district de Plzeň-Nord, dans la région de Plzeň ;
 Jarov, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie